L'écume, sorte de mousse blanchâtre qui se forme à la surface des liquides agités, chauffés, ou en fermentation, peut également faire référence à : 

en cuisine, l'écume, considérée comme déchet, est systématiquement ôtée avec l'écumoire ;
l'écume de mai est un phénomène se produisant sur certains bords de mer en général au mois de mai, probablement en raison de la conjonction de phénomènes météorologiques (vent, température de l'eau, ensoleillement) et biologiques (pullulations de certaines espèces planctoniques produisant des excrétats mucilagineux propices à la formation d'écume quand l'eau est très agitée). Elle consiste en une formation accrue d'écume dont une partie peut s'envoler en direction des terres, portée par le vent ;
l'écume de mer est une mousse d'eau de mer provoquée par un vent violent qui recouvre temporairement des zones de l'estran, voire déborde jusqu'à quelques centaines de mètres sur le continent.
l'écume de mer est un minéral blanc et tendre, que l'on trouve parfois flottant dans la Mer Noire et ressemblant un peu à de l'écume ;
 ECUME, un canot rigide utilisé par la Marine nationale française ;
l’Écume de mer est un voilier de croisière côtière dessiné par l'architecte Jean-Marie Finot en 1969 ;
L'Écume des jours est un roman de Boris Vian publié en 1947 ;
L'Écume de l'aube est un roman de Roger Leloup qui raconte une partie de l'enfance de son héroïne Yoko Tsuno (1991).